Górsko ist der Name folgender Orte in Polen:

 Górsko (Przemęt) (ehemals Gorsko, 1939–45 Bergdorf, Kreis Bomst/Posen) in der Woiwodschaft Großpolen
 Górsko (Postomino) (ehemals Görshagen, Kreis Schlawe/Pommern) in der Woiwodschaft Westpommern